Das Women in Tennis International 1978 war ein Tennisturnier der Damen in San Antonio. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1978 und fand vom 11. bis 17. September 1978 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1978
Tennisturnier in San Antonio